Aranda kan syfta på följande:

 Aranda  – mytologisk orm bland Australiens urinvånare
R/V Aranda – finländskt forskningsfartyg

Geografi

Antarktis 

 Aranda (glaciär), 
 Aranda (platå),

Spanien 

 Aranda de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar